Зинаида Александровна Лебедева (1902—1989) — советский учёный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родилась в 1902 году. Член ВКП(б).
В 1927 году окончила медицинский факультет 2-го Московского университета. Ученица А. А. Киселя и Т. П. Краснобаева.

С 1927 года — на общественной и политической работе. В 1927—1978 гг. — аспирантка в Центральном институте туберкулеза М3 СССР (1927—1933), главный врач детского туберкулезного санатория, директор Центрального научно-исследовательского института туберкулеза М3 СССР (1939—1959), представитель Комитета советских женщин в Международной демократической федерации женщин, член Международного противотуберкулезного союза, профессор, руководитель курса туберкулеза медицинского факультета Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

Избиралась депутатом Верховного Совета СССР 3-го, 4-го, 5-го созывов.

Умерла в 1989 году в Москве. Похоронена на Введенском кладбище (1 уч.).

Ссылки 
 
 

Выпускники 2-го МГУ
Фтизиатры СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Сотрудники Центрального научно-исследовательского института туберкулёза
Похороненные на Введенском кладбище